Томас Джефферсон Ришельё Фолкнер (; 1869—1943) — инженер, бизнесмен, государственный деятель Либерии. Мэр Монровии.

Биография 
Томас Фолкнер родился в Северной Каролине в 1869 году. В 1881 году иммигрировал в Либерию. Во время Первой мировой войны был мэром Монровии. Фолкнер первым в Либерии провёл электричество и телефонную связь, а также построил завод по производству льда. На выборах 1927 года Фолкнер балотировался на пост президента от Народной партии и проиграл действующему президенту Чарльзу Кингу. Фолкнер обвинил Кинга в фальсификации результатов выборов и обратился за поддержкой к Лиге Наций и Государственный департамент США, чтобы разоблачить коррумпированных чиновников Либерии. Фолкнер также участвовал в , но проиграл Джеймсу Эдвину Баркли.

Умер 2 февраля 1943 года.

Память 
В 1974 году в Монровии был основан Колледж науки и техники имени Т. Дж. Р. Фолкнера, который состоит из двух факультетов: естественнонаучного и инженерного.

Примечания 

Кандидаты в президенты Либерии
Родившиеся в Северной Каролине